Tramways SC (Ceará), een voormalige Braziliaanse voetbalclub uit Fortaleza in de staat Ceará.
 Tramways SC (Pernambuco), een voormalige Braziliaanse voetbalclub uit Recife in de staat Pernambuco.